Аминдомаярви — озеро на территории Воломского сельского поселения Муезерского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,7 км², площадь водосборного бассейна — 9,12 км². Располагается на высоте 164,1 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из юго-восточной оконечности озера берёт начало река Аминдомаоя, втекающая в реку Волому, впадающую в Сегозеро.

В озере расположено не менее трёх безымянных островов различной площади.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001111102000007703.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Воломы
Озёра Муезерского района